Стропа́ — діалектна назва купи, вороху
 Стро́па — слово, помилково вживане замість «строп». Загальновживаний термін для позначення елементів аеростатів і парашутів. До строп також відносяться матерчаті стрічки на рюкзаках, призначені для регулювання об'єму та розподілу навантаження на лямки.

Примітки